Eydel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Eydel (1890–1964), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Katja Eydel (* 1969), deutsche Künstlerin